Deze lijst van spelers van het Russisch voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal tien interlands achter hun naam hebben staan voor Rusland. Vetgedrukte spelers hebben in 2018 nog een wedstrijd gespeeld.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met oefeninterland tegen  (1-1) op 5 juni 2018

Russisch voetbalelftal
Rusland
Spelers